Op de 73e editie van het Australian Open 1999 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 20 tot en met 31 januari 1999.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Martina Hingis en Mirjana Lučić hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Lučić speelde samen met Mary Pierce – zij waren het zestiende reekshoofd en strandden al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Martina Hingis en Anna Koernikova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Lindsay Davenport en Natallja Zverava in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Russin Koernikova een.

Hingis veroverde hiermee haar vijfde grandslamdubbelspeltitel op rij. Zij werd zo de enige vrouw die gedurende drie opeenvolgende jaren zowel het enkel- als het dubbelspel van het Australian Open won.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Dominique Van Roost speelde samen met de Argentijnse Florencia Labat – dit koppel bereikte de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het tweede reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs.
 Els Callens en de Française Julie Halard-Decugis waren als veertiende geplaatst – zij wisten door te dringen tot de derde ronde.
 Sabine Appelmans en haar Nederlandse partner Miriam Oremans waren het vijftiende reekshoofd, en bereikten eveneens de derde ronde.
 Laurence Courtois en Nannie de Villiers (Zuid-Afrika) kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf speelde samen met de Amerikaanse Nicole Arendt – dit koppel bereikte de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Miriam Oremans was samen met Sabine Appelmans uit België als vijftiende geplaatst – zij wisten door te dringen tot de derde ronde.
 Caroline Vis en haar Roemeense partner Irina Spîrlea waren het achtste reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde.
 Ook Seda Noorlander en Wang Shi-ting (Taiwan) sneuvelden in de tweede ronde.
 Hetzelfde gebeurde Kristie Boogert, met de Française Anne-Gaëlle Sidot aan haar zijde.
 Voor Amanda Hopmans en haar Australische partner Louise Pleming viel het doek al na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1999